McLaren Automotive, de autofabriek
McLaren F1 (auto), de door McLaren Cars geproduceerde auto
McLaren Group, de holding
McLaren (Formule 1-team), het Formule 1-team
Bruce McLaren
Malcolm McLaren